Charles-Augustin Coulomb (1736-1806), physicien français, dont le nom a été donné
 au coulomb, unité de charge électrique dans le Système international d'unités ;
 à la loi de Coulomb en électrostatique qui exprime la force s'exerçant entre deux particules chargées (immobiles) ;
 à la loi de Coulomb en mécanique, relation concernant le frottement entre solides ;
 à un astéroïde(30826) Coulomb ;
 à un cratère lunaire, Coulomb.
 Jean Coulomb (1904-1999), physicien français élève de Louis de Broglie.
 La famille Coulomb, constructeurs navals français.

Nom de plume 
 Jeanne de Coulomb, nom de plume de Cécile Marguerite Coulon de Lagrandval (1864-1945), femme de lettres française.